

Чорешть () — комуна у повіті Вранча.
 Чорешть () — село у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Чорешть.
 Чорешть () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Пріпонешть.
 Чорешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ширіняса.

Чорешть () — село у Ніспоренському районі.